

De spreuk in andere talen 
 God is liefde (doorverwijspagina)
 Deus Caritas Est (doorverwijspagina)

Muziek 
 God Is Love: The Gospel Sessions, een muziekalbum uit 2001 door Ann-Margret
 God Is Love: The Gospel Sessions 2, een muziekalbum uit 2011 door Ann-Margret
 God Is Love, een muziekalbum uit 2004 van Dave Fitzgerald
 God is love, een nummer op het album What's Going On (Marvin Gaye)
 God is love, een compositie van Thomas L. Read
 God is love, een album van Brian Doerksen
 God is love, een compositie van Emma Lou Diemer

Overige kunst en cultuur 
 Salvation Mountain, een landschapskunstwerk in Palm Springs met de tekst God is love
 God is Love. Seek his will and find his peace he saves from sin., een Amerikaans schilderij van Howard Finster
 God is Love. Can this be True? An Old Man's Meditations, een boek uit 1928 van James M. Wilson

Zie ook 
 God's Love, een nummer van de Amerikaanse band Bad Religion